Cotiara Futebol Clube é uma agremiação esportiva de Barra Mansa.

História 

O clube foi campeão do Campeonato Citadino de Barra Mansa em 1986.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Barra Mansa
Clubes de futebol fundados em 1981
Fundações no Rio de Janeiro em 1981